Neighborhood Watch è il terzo album dei Dilated Peoples, gruppo Hip hop californiano.

Tracce

Collegamenti esterni